Ходотов — фамилия:
 
 Ходотов, Юрий Николаевич (1914—1990) — футболист, тренер, футбольный функционер.